Ez a szócikk a Egyről a kettőre című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (1991-1992)

Második évad (1992-1993)

Harmadik évad (1993-1994)

Negyedik évad (1994-1995)

Ötödik évad (1995-1996)

Hatodik évad (1997)

Hetedik évad (1997-1998)

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái